«Натурщица» — фильм Татьяны Воронецкой, снят по рассказу Юрия Нагибина «Трое и одна, и еще один».

Сюжет 
Начало 20 века. В жаркий, летний день в Тифлис из-за границы приезжает пара: светская львица Софья Пшибышевская и деловой человек Владислав Эшенбах. Её окружают талантливые художники и поэты, художники пишут её портреты, а поэты посвящают ей стихи. Он ревнует её. Взаимоотношения как натянутая нить, которая может лопнуть в любое время, но неизвестно когда это случится. Драма отношений двух людей, на фоне событий предреволюционной России.

Актёры 
 Виктория Толстоганова — Софья Пшибышевская
 Даниил Спиваковский — Владислав Эшенбах
 Николай Фоменко — Николай Карпов
 Даниил Страхов — Андрей Позднышев
 Виталий Егоров — Эдвард Мунк
 Татьяна Кравченко — дама
 Марк Рудинштейн — банкир
 Людмила Полякова — Людмила Полякова
 Ерванд Арзуманян
 Шота Гамисония — хозяин гостиницы
 Мария Леонова — вдова брата Познышева
 Александр Кульков — проводник
 Марина Орлова — Аня, дочь дамы

Примечания

Ссылки 
 

Экранизации литературных произведений
Экранизации произведений Юрия Нагибина